Gunnebo ist der Name 

 eines schwedischen Ortes, siehe Gunnebo (Ort)
 eines schwedischen Sicherheitsunternehmens, siehe Gunnebo (Unternehmen)